Het WTA-tennistoernooi van Amelia Island (officieel Bausch & Lomb Championships) van 2004 vond plaats van 5 tot en met 11 april 2004 op het Amerikaanse eiland Amelia Island, Florida. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen negentien speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Jelena Dementjeva was het vijfde reekshoofd en kreeg dus een vrijstelling voor de eerste ronde. Tijdens haar openingspartij in de tweede ronde moest zij de strijd opgeven, wegens een heupblessure.

De als eerste geplaatste Belgische Justine Henin-Hardenne bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­schakeld door Amélie Mauresmo. Zij was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Het vierde reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Française Amélie Mauresmo in twee sets. Davenport wist voor de tweede keer het toernooi van Amelia Island op haar naam te schrijven. Het was haar veertigste WTA-titel, de tweede van 2004. Zij incas­seerde US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters 
 De nummers 1 tot en met 8 kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Lindsay Davenport en Lisa Raymond had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Davenport speelde nu met Corina Morariu, maar moest tijdens hun openingspartij de strijd staken wegens een polsblessure.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Myriam Casanova en Alicia Molik in drie sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. Russin Petrova had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Shaughnessy ook drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Amelia Island 2004
Amelia Island